Влади́мир Миха́йлович Андре́ев: Андреев, Владимир Михайлович (род. 1956) — советский прыгун в высоту, тренер по лёгкой атлетике.
 Андреев, Владимир Михайлович (род. 1958) — советский горнолыжник.